Strandbaden kan syfta på:
 Strandbaden – en ort i Höganäs kommun i Skåne län
 Strandbaden (badplats) – en badplats i Årsunda